Rußmühle ist der Ortsname von

 Rußmühle (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Rußmühle (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Rußmühle (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern